

Sigle 
 Fiera Internazionale della Musica
Federazione Internazionale di Motociclismo – federazione sportiva internazionale motociclistica
Federazione Italiana Metalmeccanici – sindacato italiano
Federazione Italiana Motonautica
Fondo per le Industrie Meccaniche
Frente Independiente Moralizador – partito politico peruviano

Codici 
 FIM – vecchio codice valutario ISO 4217 del Marco finlandese (sostituito dall'Euro), ex valuta della Finlandia